Kadzidło (gemeente)
 Kadzidło (Mazovië)